Sint-Quirinuskapel (Asse), België
 Sint-Quirinuskapel (Bergen op Zoom), Nederland
 Sint-Quirinuskapel (Chôdes), België
 Sint-Quirinuskapel (Hoegaarden), België
 Sint-Quirinuskapel (Loenhout), België
 Sint-Quirinuskapel (Lottum), Nederland
 Sint-Quirinuskapel (Membach), België
 Sint-Quirinuskapel (Mirfeld), België
 Sint-Quirinuskapel (Perkiets), België